Кубок Шпенглера 1972 — 46-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1972 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Йорма Пелтонен (Ільвес) 7 (3+4)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1972»  
 «Кубок Шпенглера 1972»  

1972
1972 у хокеї з шайбою
1972 у швейцарському спорті